S2 steht für:
 S2 Kultur, das gemeinsam von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk veranstaltete zweite Hörfunkprogramm in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
 S2 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
 die Fluggesellschaft JetLite (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Bangladesch
 die Wiener Nordrand Schnellstraße
 Droga ekspresowa S2, eine Schnellstraße in Polen
 Missile S2, eine ehemalige französische nukleare Mittelstreckenrakete
 S2-Leitlinie (bzw. S2k- oder S2e-Leitlinie) der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF); siehe Medizinische Leitlinie #Leitlinien-Entwicklung
 S2 (Stern), einen Stern im galaktischen Zentrum
 BYD S2, chinesisches Automobil
 Huansu S2, chinesisches Automobil
 JAC S2, chinesisches Automobil
 JAC S2 Mini, chinesisches Automobil
 Büroturm S2, ein Hochhaus in Ljubljana
 Leica S2, eine Digitalspiegelreflexkamera von Leica
 Fujifilm Finepix S2 Pro, eine digitale Spiegelreflexkamera von Fujifilm
 die Sicherheitsstufe 2 für gentechnische Arbeiten z. B. in Laboratorien
 die Schutzstufe 2 (meist als BSL-2 abgekürzt) für Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen z. B. in Laboratorien
 Zweitsprache in der Linguistik

S 2 steht für:
 Abteilung S 2 in einem militärischen Stab, zuständig für Militärisches Nachrichtenwesen und Militärische Sicherheit
 S/2007 S 2, einer der kleineren äußeren Monde des Planeten Saturn
 Focke-Wulf S 2, deutsches Flugzeug
 Preußische S 2, preußische Lokomotive
 S 2 (Schiff), finnisches Torpedoboot

S-2 steht für:
 SABCA S-2, belgisches Verkehrsflugzeug
 Grumman S-2, US-amerikanisches U-Boot-Jagdflugzeug
 S-2 (U-Boot), sowjetisches U-Boot

Š-2 steht für:
 Letov Š-2, ein einmotoriges, zweisitziges Flugzeug

S2 steht für die S-Bahn-Linien:
 S-Bahn-Linie 2 (Berlin)
 S-Bahn-Linie 2 (Dresden)
 S-Bahn-Linie 2 (Frankfurt)
 S-Bahn-Linie 2 (Kärnten)
 S-Bahn-Linie 2 (Mitteldeutschland)
 S-Bahn-Linie 2 (München)
 S-Bahn-Linie 2 (Nürnberg)
 S-Bahn-Linie 2 (Oberösterreich)
 S-Bahn-Linie 2 (Rhein-Neckar)
 S-Bahn-Linie 2 (Rhein-Ruhr)
 S-Bahn-Linie 2 (Salzburg)
 S-Bahn-Linie 2 (Stuttgart)
 S-Bahn-Linie 2 (Tirol)
 S-Bahn-Linie 2 (Wien)

Siehe auch:
 SII
 2S

Abkürzung